«Преодоление» (; также известен как «Непобедимый») — кинофильм, биографическая драма режиссёра Эриксона Кора об игроке в американский футбол Винсе Папали. Слоган фильма «Dreams are not lived on the sidelines» — «Мечты не живут в запасе» (В российском прокате «Как смелая мечта… привела к блестящим победам!») Мировая премьера состоялась 25 августа 2006 года. Рейтинг MPAA: рекомендуется присутствие родителей.

Сюжет 
Потеряв жену и работу преподавателя, 30-летний бармен Винс Папали решает воплотить в жизнь свою давнюю мечту. Ему предоставляется шанс принять участие в конкурсе, устроенном тренером профессиональной команды по американскому футболу «Филадельфия Иглз» Диком Вермейлом, который пригласил всех желающих попробоваться на место одного из игроков. В итоге происходит чудо, и Папали, не игравший до этого даже в студенческой команде, становится профессиональным спортсменом.

В ролях

Награды и номинации

Интересные факты 
 Настоящий Винсент Папали сыграл эпизодическую роль одного из тренеров.

Примечания

Ссылки 
 
 «Преодоление»  — официальный сайт фильма

Фильмы-биографии США
Фильмы об американском футболе
Диснеевские фильмы
Фильмы на английском языке
Фильмы Walt Disney Pictures